Barisani ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt von Barisiani (Kurt von Barisani) (1895–1970), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP)
 Renato Barisani (1918–2011), italienischer Bildhauer und Maler